WHA kan vara:

 WHA (AM), en radiostation (970 AM) i Madison, Wisconsin, USA
 WHA-TV, en TV-station (kanal 21 analog/20 digital) i Madison, Wisconsin, USA
 World Health Assembly, Världshälsoförsamlingen, möten med World Health Organization, (WHO)
World Hockey Association, en professionell ishockeyliga 1972-1979
World Hockey Association (förslag)
 WHA Junior West Hockey League, en A-juniorishockeyliga i området kring British Columbia, Kanada/Washington, USA, associerad med föreslagna WHA
 World Hockey Association 2, en tidigare mindre professionell ishockeyliga, associerad med föreslagna WHA
 Wallace Hall Academy, en sekundärskola i Thornhill, Dumfries och Galloway